Autoritat de Transport de la Vall de Santa Clara (del seu nom en anglès Valley Transportation Authority), servei responsable del transport públic, trànsit i xarxa viària del comtat de Santa Clara, a Califòrnia
 Transport Aeri Militar (del seu nom en rus Вое́нно-Тра́нспортной Авиа́ции transliterat Voienno-Transportnoi Aviatsii), branca de la Força Aèria Soviètica encarregada dels avions de transport
 Vehicle de transferència automatitzat, nau espacial robòtica que permet la connexió amb l'Estació Espacial Internacional
 Zona tegmental ventral (del seu nom en anglès Ventral Tegmental Area), grup de neurones ubicat en el mesencèfal
 VTA també és el codi OACI d'Air Tahití, aerolínia de la Polinèsia Francesa